

Toponyme 
 Denga, commune du département de Tankougounadié au Burkina Faso.

Numismatique 
 Denga, ancienne monnaie russe.